Nicole Gronemeyer ist der Name folgender Personen:

* Nicole Gronemeyer (Kulturwissenschaftlerin) (* 1969), deutsche Kulturwissenschaftlerin, Lektoratsleiterin und Autorin
 Nicole Gronemeyer (Juristin), deutsche Juristin, Rechtsanwältin, Notarin und Richterin